Аннамари́ Миха́йловна Данча (Чунда́к) (, род. 26 марта 1990 года, , Украина, СССР) — украинская сноубордистка, выступающая в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года. Выпускница Ужгородского национального университета, аспирант Львовского государственного университета физической культуры, кафедра зимних видов спорта.

 Участница Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов;
 Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года;
 Серебряный призёр Зимней Универсиады 2011 в параллельном гигантском слаломе;
 Победительница и призёр этапов Кубка Европы;
 Чемпионка мира среди юниоров 2010 в параллельном гигантском слаломе;
 Многократная чемпионка Украины.

Примечания

Ссылки 
 Annamari Dancha — профиль на сайте olympic.org
 Аннамари Данча — профиль на сайте FIS
 Аннамари Чундак — профиль на сайте ОКУ

Сноубордисты Украины
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Спортсмены Ужгорода